Бекирбаев — фамилия; имеет женскую форму Бекирбаева.

Известные носители 
 Бекирбаев, Керим Бекирович (1928—1997) — советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда
 Бекирбаев, Тамерлан Османович (род. 1934) — специалист в области радиолокации, главный конструктор НИИ Приборостроения им. В. В. Тихомирова.